Arthur Bauchet (2000-), skieur handisport français ;

 Henry Bauchet (1879-1970), ingénieur motoriste et constructeur automobile français.